Unstoppable (englisch: unaufhaltsam) ist der Titel folgender Werke:
 Unstoppable, Lied der Sängerin Sia (Sängerin) (2016)
 Unstoppable (2004), US-amerikanischer Actionfilm von David Carson (2004)
 Unstoppable: Conversation with Melvin Van Peebles, Gordon Parks, and Ossie Davis, US-amerikanischer Dokumentarfilm von J. Gregory Lewis (2005) 
 Unstoppable – Außer Kontrolle (Unstoppable), US-amerikanischer Actionfilm von Tony Scott (2010)
 Unstoppable, US-amerikanischer Titel von Unaufhaltsam (Desenfrenadas), mexikanische Fernsehserie (2020)